CTQ, sigle composé des trois lettres C, T et Q, peut faire référence à :
 .

CTQ est aussi un code qui peut faire référence à :
 Santa Vitoria, dans l'État du Minas Gerais, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code